La Selección de balonmano de Yugoslavia puede hacer referencia a:

 Selección de balonmano de la República Federal Socialista de Yugoslavia (1963-1992).
 Selección de balonmano de la República Federal de Yugoslavia (1993-2003).
 Selección de balonmano de Serbia y Montenegro (2004-2006).